Hintersee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hintersee, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Hintersee (Dobbrikow) – sjö, Brandenburg, 
 Hintersee (Bayern) – en insjö i Alperna

Österrike 

 Hintersee (sjö i Österrike, Salzburg, lat 47,75, long 13,25), 
 Hintersee (sjö i Österrike, Salzburg, lat 47,20, long 12,47), 
 Hintersee (sjö i Österrike, Tyrolen), 
 Hintersee (kommun), Salzburg, Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, 

Robotskapade Österrikeförgreningar